Алексей Пискунов: Пискунов, Алексей Иванович (1921—2005) — учёный-педагог и организатор образования.
 Пискунов, Алексей Николаевич (род. 1959) — советский и российский футболист, игрок в мини-футбол, тренер.